Louis Lefebvre peut désigner :
 Louis Lefèvre (2006), clarinettiste classique français ;
 Louis Lefebvre (2006), acteur français ;
 Louis Lefebvre (né en 2006), éthologiste et professeur des universités québécois.

Voir aussi 
 Louis Lefèvre de Caumartin, (1552-1623), homme d'État français
 Louis-François Le Fèvre de Caumartin (1624-1687), homme politique français et commissaire du roi 
 Louis Urbain Lefebvre de Caumartin (1653-1720), homme politique français
 Louis Antoine Lefebvre (c.1700-1763), compositeur et organiste français
 Louis-Victor Lefèvre (1810-1878), botaniste français
 Louis Florent-Lefebvre (1821-1887), avocat et homme politique français
 Louis-Amédée Lefèvre (1890-1968), français, archevêque de Rabat